Langon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Langon, Ille-et-Vilaine, kommun, 
 Langon, Loir-et-Cher, kommun, 
 Langon, Gironde, kommun, 
 Langon (arrondissement) – ett arrondissement i departementet Gironde

Indonesien 

 Desa Langon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Langon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar